Франсуа Юрбен Домерг (; , Обань — , ) — французский , , , член Французской академии (Кресло № 1, 1803—1810).

Биография 
Родился в семье фармацевта. Обучался в ораторианской семинарии в Марселе. Затем учительствовал в Лионе. Женился на дочери хирурга.

Его с молодости интересовали вопросы лингвистики и филологии. В феврале 1778 года в Лионе он опубликовал первое издание своей «Упрощенной французской грамматики» («Grammaire françoise simplifiée»).

В 1784 году Домерг положил начало «Журналу французского языка» («Journal de la langue françoise»), одной из целей которого была «борьба с помощью предписаний и примеров, с неологизмами, введенными в литературу».

Позже поселился в Париже, где в 1790 году стал создателем «Общества любителей французского языка» (Sociéte des amateurs de la langue française). В столице переиздал свою «Упрощенную грамматику», сотрудничал с журналом Journal général du soir, de politique et de littérature, повысил популярность своего «Журнала французского языка».

Благодаря этому проекту и его публикациям в разных журналах, он стал известен и вскоре назначен профессором общей грамматики и языка в Центральной школе четырёх народов (l'École centrale des Quatre-Nations, Париж). Позже, Домерг получил кафедру гуманитарных наук в лицее Карла Великого (Lycée Charlemagne).

В 1803 году Домерг занял кресло № 1 Французской академии. Участвовал в создании Словаря французской академии.

Избранные публикации 
 Grammaire françoise simplifiée, ou Traité d’orthographe, avec des notes sur la prononciation et la syntaxe, des observations critiques et un nouvel essai de prosodie. (1778)
 Grammaire françoise simplifiée, Nouvelle édition. Durand, Paris (1782)
 Mémorial du jeune orthographiste (1790)
 La Prononciation françoise déterminée par signes invariables, avec application à divers morceaux en prose et en vers, suivie de notions orthographiques et de la nomenclature des mots à difficultés, F. Barret, Paris (1796)
 Grammaire générale analytique, (1798-99).
 Manuel des étrangers amateurs de la langue françoise, ouvrage contenant tout ce qui a rapport aux genres et à la prononciation, et dans lequel l’auteur a prosodié, avec des caractères dont il est l’inventeur, la traduction qu’il a faite en vers françois de cent cinquante distiques latins, des dix églogues de Virgile, de deux odes d’Horace, et quelques morceaux en prose de sa composition, Guilleminet, Paris (1805)
 Exercices orthographiques, où les faits précèdent les règles (1810)
 Journal de la langue française
 Mémoire sur la proposition
 Solutions grammaticales, Paris (1808)

Примечания

Ссылки 

Члены Французской академии
Лингвисты Франции
Грамматики Франции